Este anexo é composto por uma lista de Senhores da Maia:

 Trastamiro Aboazar, filho de Abu-Nazr Lovesendes
 Gonçalo Trastamires, um dos conquistadores de Montemor, nasceu no ano 1000 e faleceu nesta localidade em 1 de Setembro de 1039
 Mendo Gonçalves da Maia (1020 – 1065)

Ligações externas 

Maia/Maya